Журавка-Первая — село в Прохоровском районе Белгородской области России, административный центр Журавского сельского поселения.

История 

В 1770-х годах переселенцы из Бехтеевки и Погореловки основали хутора Журавский и Радьковский.

В 1869 году завершено строительство каменной Троицкой церкви. В 1880 году в селе Журавка по инициативе священника открыли школу. До того, как было построено здание школы, занятия с учениками проводились в церковной сторожке.

География 
Журавка-Первая расположена на севере Белгородской области и находится у р. Журавка. С севера примыкает д. Журавка-Вторая, с юга — деревни Нижняя Гусынка и Мироновка.

 Климат
Климат умеренно континентальный с довольно мягкой зимой со снегопадами и оттепелями и продолжительным летом. Средняя годовая температура воздуха изменяется . Самый холодный месяц — январь. Безморозный период составляет 155—160 дней, продолжительность солнечного времени — 1800 часов.

Население

Инфраструктура 
Журавская больница — амбулатория, здравпункт, медпункт

Транспорт 
Посёлочные дороги. Через ул. Дорожная проходит автодорога муниципального значения.

Примечания

Ссылки 
  

Населённые пункты Прохоровского района